

Persone 
 Brenton Thwaites – attore australiano
 Denis Thwaites – calciatore inglese
 Scott Thwaites – ciclista su strada e ciclocrossista britannico

Altro 
 Ghiacciaio Thwaites – ghiacciaio dell'Antartide che fluisce nella baia Pine Island